Onderdistrict in Indonesië
 Watukumpul (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Watukumpul (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Watukumpul (Parakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java